Удам  () — эстонская фамилия.

 Удам, Вальтер Янович (1926—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Удам, Хальянд (1936—2005) — эстонский востоковед и переводчик.
 Удам, Юри-Микк (род. 1994) — эстонский гребец.